Die Communauté de communes de la Lomagne Gersoise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 23. Dezember 1998 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Fleurance.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Lomagne Gersoise
Gegründet 1998